Фредерик VIII (; пуним именом Кристијан Фредерик Вилхелм Карл ()) 3. јун 1843 — 14. мај 1912, био је краљ Данске од 29. јануара 1906. до своје смрти 14. маја 1912. године.

Биографија

Породично стабло

Породица

Супружник

Деца

Збирка слика

Спољашње везе 

Рођени 1843.
Умрли 1912.
Краљеви Данске
Династија Гликсбург